Chamartín, Madrid egyik közigazgatási városnegyede
 Chamartín, község Spanyolországban, Kasztília és Leónban
 Chamartín, Madrid egyik vasútállomása